Bollullos puede referirse a dos poblaciones españolas:

 Bollullos de la Mitación, en la provincia de Sevilla.
 Bollullos Par del Condado, en la provincia de Huelva.